Артур Антуніс Коїмбра (; * 3 березня 1953, Ріо-де-Жанейро), відоміший як Зіку ) — бразильський футболіст, пізніше футбольний функціонер і тренер. Зіко вважається одним із найвеличніших футболістів в історії, відомий своїм дриблінгом і виконанням стандартних положень. Виступав за «Фламенго», «Удінезе» і японський клуб «Касіма Антлерс». З березня 1990 по квітень 1991 обіймав посаду міністра спорту Бразилії. Грав у пляжний футбол. Був тренером збірної Японії, «Фенербахче» та московського ЦСКА. 27 грудня 2009 на стадіоні «Маракана» в Ріо-де-Жанейро відкрито пам'ятник Зіко, що став легендою місцевого футбольного клубу «Фламенго», а також найкращим бомбардиром з 333 голами.

Титули і досягнення 
Гравець
 Бронзовий призер чемпіонату світу: 1978
Тренер
 Володар Кубка Азії: 2004

Статистика 
Статистика клубних виступів:

Статистика виступів у складі національної збірної Бразилії:

Джерела 
 Офіційний сайт Зіку 

Бразильські футболісти
Гравці збірної Бразилії з футболу
Гравці чемпіонату світу з футболу 1978
Гравці чемпіонату світу з футболу 1982
Гравці чемпіонату світу з футболу 1986
Кавалери ордена ФІФА «За заслуги»
Футболісти «Фламенго»
Футболісти «Удінезе»
Футболісти «Сумітомо Металс»
Футболісти «Касіма Антлерс»
Бразильські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Японії
Футбольні легіонери в Італії
Бразильські футбольні тренери
Тренери чемпіонату світу з футболу 2006
Тренери збірної Японії з футболу
Тренери ФК «Олімпіакос» Пірей
Тренери ФК «Буньодкор»
Тренери збірної Іраку з футболу
Тренери ФК «Аль-Гарафа»
Тренери ФК «Гоа»